Ву́лиця Лятоши́нського, вулиця Композитора Лятошинського — назви вулиці у різних населених пунктах України.

 Вулиця Бориса Лятошинського — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Композитора Лятошинського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Лятошинського — вулиця в місті Луцьк.

Вулиці, названі на честь людей